Соревнования по фехтованию на шпагах в индивидуальном первенстве среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 сентября. Приняли участие 42 спортсмена из 22 стран. 

Вторые игры подряд в соревнованиях по шпаге победу одерживает российский спортсмен.

Для Павла Колобкова эта медаль стала уже пятой Олимпийской наградой, но первой золотой. Француз Юг Обри и кореец Ли Сан Ки завоевали свои первые Олимпийские медали.

Призёры

Соревнования

Финальный раунд 

|13||9
|||15||13

||

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт